Кадуки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кадуки — деревня, Куропольский сельсовет Поставского района Витебской области
 Кадуки — деревня, Юнковский сельсовет Поставского района Витебской области